Glaphyridae é uma família de coleópteros da superfamília Scarabaeoidea.

Subfamílias
 Glaphyrinae MacLeay, 1819
 Amphicominae Blanchard, 1845
 † Cretoglaphyrinae Nikolajev, 2005

Scarabaeoidea
Famílias de coleópteros